Parengan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Parengan, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Parengan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar